Krasnobród – miasto w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim
 Krasnobród – gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim
 Krasnobród – dawna gromada w powiecie zamojskim w województwie lubelskim

Zobacz też 
 Dekanat Krasnobród
 Bitwa pod Krasnobrodem